Okoński oder O’Konski ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin O’Konski (1904–1987), US-amerikanischer Politiker
 Mirosław Okoński (* 1958), polnischer Fußballspieler